Platzl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Platzl (Gemeinde Senftenberg), Ortsteil von Senftenberg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Platzl (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
 Platzl (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch in Tirol
 Platzl (Gemeinde Umhausen), Weiler in der Ortschaft Östen von Umhausen, Tirol
 Platzl (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Platzl (München), ehemalige Vergnügungsstätte in der Innenstadt von München
 Platzl (Salzburg), Platz auf der rechten Salzachseite
 Bayrisches Platzl, Bildstock in Salzburg